«Матросская тишина»:

 Матросская Тишина — улица в районе Сокольники в Москве.
 «Матросская тишина» — неофициальное название следственного изолятора № 1 в Москве (ФКУ «СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве»), расположенного на одноимённой улице.
 «Матросская тишина» — российская рок-группа.
 «Матросская тишина» — повесть 1927 года русского драматурга Льва Никулина.
 «Матросская тишина» — пьеса 1958 года русского драматурга Александра Галича.
 «Матросская тишина» — роман 1994 года русского драматурга Ивана Лазутина.